Die Saison 1998/99 war die 39. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt sechsten Mal in der Vereinsgeschichte die Nijmegen Tigers. Mit den Phantoms Deurne aus Antwerpen spielte auch eine belgische Mannschaft in der Liga.

Modus 

In der Hauptrunde absolvierten die sechs Mannschaften jeweils 20 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde. Gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung erhielten die Mannschaften zwischen null und drei Bonuspunkten für die Finalrunde. Alle vier Mannschaften der Finalrunde qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 

1998
Eredivisie, Niederlande 1998